Pirma lyga (žemaitiska 1. Līga) är den näst högsta ligan i Litauen. Den grundades år 1991 och sedan 2022 spelar 16 klubbar i ligan. Uppflyttning sker till A lyga genom att bästa laget i ligan går upp direkt, medan tvåan spelar en playoffmatch mot laget som kom näst sist i A lyga. Tre av lagen från A lyga har reservlag i Pirma lyga, men dessa kan inte bli uppflyttade.

Format 
Säsongen 2021 deltog 14 lag i ligan. År 2022 ändrades det till 16 lag.

Klubbar

Licens 2019

Licens 2020

Licens 2021 http://lietuvosfutbolas.lt/varzybos/vyru/i-lyga/

Licens 2022 
Lista över Pirma lyga licenstagare:

Se även 
 A lyga
 Antra lyga
 A lyga (damer)
 Litauiska Cupen i fotboll

Källor

Externa länkar 
 2021 Pirma lyga på Soccerway
 Pirma lyga Officiell webbplats
 lietuvosfutbolas.lt Officiell webbplats

Fotbollstävlingar i Litauen